Sterope steht in der griechischen Mythologie für:
 Asterope (Tochter des Atlas), eine der Plejaden
 Sterope (Tochter des Akastos), Tochter des Akastos von Iolkos und der Astydameia
 Sterope (Tochter des Kepheus), Tochter des Kepheus (Tegea)
 Sterope (Tochter des Pleuron), Tochter des Pleuron
 Sterope (Tochter des Porthaon), Sohn des aitolischen Königs Porthaon und der Euryte
 Sterope (Tochter des Helios), Tochter des Helios, Schwester der Pasiphae
 eines der Pferde des Helios

Sterope steht in der Astronomie für:
 Asterope (Stern), die Sterne Sterope I und Sterope II

Sterope steht im Militärwesen für:
 USS Sterope, ein Schiff der United States Navy
 USS Sterope (AK-96), ein Hilfsschiff der United States Navy

fr:Cyclope#Cyclopes ouraniens